La norma o grafía mistraliana (en occitano mistralenca) es una norma lingüística (una codificación) que fija la lengua occitana en contraposición a la norma clásica. También se la conoce como norma o grafía felibrenca  (de Félibrige) o romanilhenca (de Romanilha, en francés Roumanille).

Apareció en 1853 en las obras de Josep Romanilha, en francés Joseph Roumanille y posteriormente en las del premio Nobel de literatura Frédéric Mistral (de quien le viene el nombre).

Se basa en una interpretación diglósica de la ortografía occitana escribiendo la misma según las convenciones lingüísticas del francés.

Composición
Al igual que la norma clásica la mistraliana se compone de dos aspectos:
 La norma ortográfica u ortografía, que fija la manera de escribir los fonemas basada en el francés. La grafía mistraliana engloba la ortografía codificada y diversos usos escritos no codificados pero que se inspiran en ella.
 La norma oral, que fija la manera recomendada de hablar en occitano.

Comparación

Idioma occitano